Ліга чемпіонів з хокею 2016—2017 — третій сезон турніру. Турнір розпочався 16 серпня 2016, а завершився 7 лютого 2017. Переможцем став шведський клуб Фрелунда.

Кваліфікація

Груповий етап

Група А 
Підсумкова таблиця

Матчі

Група В 
Підсумкова таблиця

Матчі

Група С 
Підсумкова таблиця

Матчі

Група D 
Підсумкова таблиця

Матчі

Група E 
Підсумкова таблиця

Матчі

Група F 
Підсумкова таблиця

Матчі

Група G 
Підсумкова таблиця

Матчі

Група H 
Підсумкова таблиця

Матчі

Група I 
Підсумкова таблиця

Матчі

Група J 
Підсумкова таблиця

Матчі

Група K 
Підсумкова таблиця

Матчі

Група L 
Підсумкова таблиця

Матчі

Група M 
Підсумкова таблиця

Матчі

Група N 
Підсумкова таблиця

Матчі

Група O 
Підсумкова таблиця

Матчі

Група P 
Підсумкова таблиця

Матчі

Плей-оф

1/16 фіналу 

|}

1/8 фіналу 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  

2016-2017
2016 у хокеї з шайбою
2017 у хокеї з шайбою